Carl Friderichsen er navnet på flere personer:

 Carl Friderichsen (stabslæge) (1845-1920) – dansk stabslæge
 Carl Friderichsen (sagfører) (1858-1942) – dansk overretssagfører (Carl Mathias Friderichsen)
 Carl Friderichsen (overlæge) (1886-1982) – dansk overlæge, dr.med.